Memória de vídeo, é onde ficam armazenados dados que são exibidos na tela do monitor. Quanto maior é sua resolução gráfica, maior o número de cores, maior a quantidade necessária de memória de vídeo. Esta memória fica localizada na placa de vídeo, que é responsável pela geração das imagens que vemos na tela. É usado em computação gráfica para descrever memórias, geralmente RAM, dedicadas a armazenar informações necessárias para uma placa de vídeo. Em placas de vídeo 3D modernas, a memória de vídeo pode também armazenar arranjos tridimensionais de informação, texturas, buffers, camadas de vídeo e programas da unidade de processamento gráfico.

Ver também
 GDDR
 VRAM
 
 Outro ponto importante da mesma é a largura de banda, que inicialmente é medida em Bits, mas o resultado final é dado em GB/s ( GigaBytes por Segundo )
 para se fazer o calculo, se pega o clock final da Memória de vídeo ( Nesse caso seria 8000MHz ), multiplicado pela transferência de dados em Bits ( particulamente nesse caso é 256 ), e finalmente, o resultado é dividido por 8, que ficaria : 8000 x 256 ÷ 8 = 256000 MB/s ( Ou 256 GB/s )
 Mas, oque seria essa largura de banda ? nada mais é do que a quantidade de dados que podem ser transferidos da Memoria de Video para a GPU , e vice versa . Ou também , quantos dados a GPU propriamente pode " ler e escrever " na VRAM ( Vídeo RAM ) .
  

 
Memórias de computador
Computação gráfica